Toponímia:
 Essex, comtat de l'est d'Anglaterra
 Essex (Connecticut)
 Essex (Illinois)
 Essex (Iowa)
 Essex (Maryland)
 Essex (Massachusetts)
 Essex (Missouri)
 Essex (Vermont)
 Essex Fells, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Regne d'Essex, regne establert pels saxons orientals a Britània al segle VI
 Miscel·lània:
 Motor Essex V6 de Ford, motor fabricat per Ford a la planta de Windsor, Canadà des del 1982
 Essex (balener) vaixell balener del  de Nantucket, Massachusetts